Озанян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озанян, Андраник Торосович (1865—1927) — один из лидеров армянского национально-освободительного движения конца XIX — начала XX веков, национальный герой армянского народа.
 Озанян, Нубар (1956—2017) — турецкий армянин, коммунистический политический деятель, член маоистской партии ТКП/МЛ, партизан.